Contea di Wilkes o Wilkes County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wilkes (Carolina del Nord)
 Contea di Wilkes (Georgia)